Piotr Szymanowski (generał) (1858–1926)
 Piotr Szymanowski (dyplomata) (ur. 1946–2016)
 Piotr Szymanowski (siatkarz) (ur. 1972)